Вторият сезон от Елитната юношеска група до 17 години се провежда с 16 отбора, като в нея влизат участниците от миналогодишния шампионат, като отборът на ПФК Берое (Стара Загора) си запазва мястото в групата, след като ПФК Видима-Раковски (Севлиево) се отказват от участие. Новите отбори, които получават право на участие са ПФК Спартак (Пловдив) на Митко Джоров и частната школа на Векта (Пловдив). Този сезон има 2 изпадащи отбора.

Шампиони стават Литекс (Ловеч), като техни подглсници и основни конкуренти за титлата е отборът на Митко Джоров Спартак (Пловдив), по крайно класиране от групата изпадат отборите на Сливен и Пирин (Благоевград), впоследствие частната школа на Ботев 2002 (Пловдив) се отказва от участие след като се влива в школата на ПФК Ботев (Пловдив) и по този начин Пирин (Благоевград) запазват мястото си в групата.

Състав на Елитна юношеска лига за сезон 2010/11 
 Берое (Стара Загора)
 Ботев 2002 (Пловдив)
 Векта (Пловдив)
 Левски (София)
 Литекс (Ловеч)
 Локомотив (Пловдив)
 Локомотив (София)
 Пирин (Благоевград)
 Пирин 2001 (Благоевград)
 Славия (София)
 Сливен
 Спартак (Пловдив)
 ЦСКА (София)
 Черно море (Варна)
 Черноморец (Бургас)
 Чавдар (Етрополе)

Крайно класиране

Бележки 

Футбол в България